Pere Navarro es el nombre de varios políticos y funcionarios públicos españoles:
Pere Navarro Morera, secretario general  del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) desde 2011 hasta 2014;
Pere Navarro Olivella, director general de Tráfico entre 2004 y 2012 y desde 2018.